Карда:
 Карда — другое название кардоленты.
 Ка́рда — посёлок в Иркутской области.